Суво́ровская площадь — одна из крупных площадей в историческом центре Санкт-Петербурга. Расположена у Троицкого моста при выходе на него Садовой улицы через Миллионную улицу.

В центре площади установлен памятник полководцу Александру Суворову (скульптор М. И. Козловский 1799—1801, бронза).

История 
В конце XVIII века участок земли к западу от дома Салтыкова принадлежал А. Р. Воронцову, который вскоре отказался от этого землевладения и на этом месте Салтыковым был разбит сад, занимавший всё пространство до служебного корпуса Мраморного дворца и отделённый от Царицыного луга и берега Невы забором.

В 1818 году сад был выкуплен казной и по проекту архитектора К. И. Росси здесь была обустроена площадь перед Троицким мостом (с 1824 года — плашкоутного, а с 1903 года — постоянного, по проекту фирмы «Батиньоль»). На площадь с Марсова поля был перенесён памятник А. В. Суворову и с 1823 года она получила название Суворовской.

Связь с городской транспортной сетью 
 Троицкий мост
 Дворцовая набережная
 Миллионная улица

Достопримечательности 
Со всех сторон площади находятся городские достопримечательности:
 С севера — Троицкий мост и Дворцовая набережная. По льду Невы в сторону Выборгской стороны с 1895 по 1910 годы был проложен Ледовый трамвай.
 С востока на площадь выходит здание института культуры.
 С юга к площади примыкает Марсово поле с мемориалом Вечного огня.
 С запада к площади примыкает служебный корпус Мраморного дворца.

Примечания

Литература 
 
 
 

Улицы, названные в честь Александра Суворова